Il doppio del torneo di tennis Denver Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Steve Denton che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Heinz Günthardt 7–5, 6–2.

Teste di serie 

Assente
 Robert Lutz /  Stan Smith (primo turno)

 Brian Gottfried /  Bob Hewitt (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Heinz Günthardt (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Denver Open 1980